Vomere – Componente dell'aratro, in acciaio che si affonda nel terreno praticando un taglio orizzontale.
Vomere – Osso del cranio.

Altri progetti